W Polsce
 Przełęg – jezioro
 Przełęg –  osada leśna